Чемпионат Европы по снукеру 2002 года () проходил с 29 мая по 8 июня в Польше. Победителем чемпионата среди мужчин стал валлиец Дэвид Джон, обыгравший в финале шотландца Дэвида Маклеллана со счётом 7:2. В женской части турнира победила предыдущая чемпионка, англичанка Келли Фишер; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:0.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 56 игроков были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/8 финала, выходили по двое снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа, причём те, кто занял первое место, были «сеяными» и не могли встретится между собой в первой стадии нокаут-раунда. Матчи 1/8—1/4 игрались до 5 побед, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия, в которой участвовали 20 игроков (всего 4 группы). В плей-офф (четвертьфинал) выходили по 2 человека; занявшие 1 место в группе также получали посев и не могли играть между собой в первом раунде плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы проходили до 4 побед, финал — до 5.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф 
{{Турнир8

||  Уэнди Янс|4|  Беа Ропке|0
||  Наташа Нирманн|4|  Ханна Мергис|1
||  Розанна Ло-а-Тжонг|3|  Энн Макмахон|4
||  Никола Корриа|0|  Келли Фишер|4

||  Уэнди Янс|4|  Наташа Нирманн|2
||  Энн Макмахон|0|  Келли Фишер|4

||  Уэнди Янс|0|  Келли Фишер|5
}}

 Чемпионат среди ветеранов 

 Финал 
 Рон Джонс 6''':1 Юджин Хьюз

Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Карлоу, Ирландия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал шотландец Роберт Шэнкс, обыгравший в финале англичанина Марка Джойса со счётом 6:3.

Командный кубок Европы 
Кубок Европы, как и чемпионат для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Исландии, и победительницей турнира стала сборная-«хозяйка», обыгравшая в финале команду Голландии со счётом 2:1.

В женской части соревнования выиграла сборная Германии.

В этом турнире (как и во всех последующих до 2004 года) могли принять участие только страны континентальной Европы.

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат Европы по снукеру
2002 год в снукере
Май 2002 года
Июнь 2002 года
Спорт в Польше в 2002 году
Чемпионаты Европы в Польше
снукер
Калиш
Снукер в Польше